Artoer Joesoepov (voetballer), Russisch voetballer
 Artoer Joesoepov (schaker), Duits/Russisch schaker 
 Artoer Joesoepov (rolstoelschermer), Russisch rolstoelschermer